Руска Премиер Лига 2011/12 е 20-ият сезон на шампионатът на Русия по футбол и 10-и откакто се казва Премиер-Лига. Сезонът започва на 12 март 2011 и свършва през май 2012. Това ще е първият шампионат на Русия, в който се играе по системата есен-пролет.

Отбори

Надпреварата 
Шампионатът ще бъде разделен на 2 фази. В първата се играе както дотогава – 30 кръга, всеки срещу всеки на разменено гостуване. Във втората фаза отборите ще са разделени на 2 групи. Точките, спечелени в редовния сезон се запазват.

В първата група са отборите, завършили от 1 до 8 място. Те играят по още 2 мача всеки срещу всеки, за да определят шампиона. Останалите 8 отбора също играят по още 2 срещи всеки срещу всеки. След края на сезона се организират плейофи за класиране в шампионата. Последните 2 отбора отпадат директно, а 13-ия и 14-ия играят в плейофите, заедно с третия и четвъртия от 1 дивизия. Първите 2 тима от плейофа се класират за Премиер лигата.

Крайно класиране за редовния сезон 

<br/ >

Последно обновяване: 19 юли 2012

Голмайстори в редовния сезон 

2011/12